John Berry (gitarist); oud-lid van de Beastie Boys
 John Berry (zanger);
 John Berry (regisseur), Amerikaans filmregisseur
 John W. Berry, psycholoog.